Zsolt Németh (ur. 1963) – węgierski polityk
 Zsolt Németh (ur. 1971) – węgierski lekkoatleta, młociarz
 Zsolt Németh (ur. 1970) – węgierski piłkarz wodny
 Zsolt Németh (ur. 1963) – węgierski szermierz